Mugen hace referencia a varios artículos:

Mugen Motorsports, compañía creada por Hirotoshi Honda para diseñar y desarrollar motores de competición.
M.U.G.E.N., motor para crear videojuegos de lucha en 2D.
Mugen no Ryvius, anime del género mecha del año 1999.